Апатоу () — прізвище. Відомі носії:
 Джадд Апатоу — американський актор і кінорежисер
 Мод Апатоу — американська кіноакторка

Єврейські прізвища